Clytos, Klytos ou Clytus est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Clytos de Milet, philosophe grec de l'école du Lycée ;
 Clytus, un genre de coléoptère.